Schaus ist der Familienname folgender Personen: 

 Emil Schaus (1869–1944), deutscher Historiker und Archivar
 Eugène Schaus (1901–1978), Luxemburger Politiker und Minister
 Hermann Schaus (* 1955), hessischer Politiker (Die Linke) und Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Lambert Schaus (1908–1976), Luxemburger Politiker
 Molly Schaus (* 1988), US-amerikanische Eishockeytorhüterin
 Nadja Schaus (* 1984), deutsche Volleyballspielerin
 Nick Schaus (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Uli Schaus (* 1951), deutscher Handballtorwart
 Wilfried Schaus-Sahm (* 1949), deutscher Festivalleiter, Maler, Grafiker, Fotograf und Lyriker
 William Schaus (1858–1942), US-amerikanischer Insektenkundler

Siehe auch:
 Schaus Ice Rises, Eisdome vor der Küste der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Schauss oder Schauß
 Regierung Schaus